Albion je lahko:
 Albion - staro ime za Veliko Britanijo
 Albion (stripi)
 HMS Albion - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice